Ulica Świętej Trójcy:
 ulica Świętej Trójcy w Bydgoszczy
 ulica Świętej Trójcy we Wrocławiu

Świętej Trójcy